Marcin Matkowski (* 15. Januar 1981 in Barlinek) ist ein polnischer Tennisspieler, der hauptsächlich im Doppel Erfolge feiert.

Leben 
Matkowski konnte in seiner Karriere bislang 16 Titel in Doppelkonkurrenzen bei 22 weiteren Finalteilnahmen gewinnen, davon 15 mit Partner und Landsmann Mariusz Fyrstenberg. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Einzug ins Halbfinale der Australian Open 2006, ins Endspiel des Masters-Series-Turniers von Madrid 2007, die erfolgreiche Qualifikation für den Tennis Masters Cup 2006 sowie das Endspiel der US Open im Jahr 2011. Bei den US Open stand er 2012 zudem im Finale der Mixedkonkurrenz.

Seine höchste Platzierung in der Doppel-Weltrangliste erreichte er im Juli 2012 mit Rang sieben; im Einzel ist seine beste Platzierung Platz 647 im September 2000.

Seit 2000 spielt Marcin Matkowski für die polnische Davis-Cup-Mannschaft. Mit Mariusz Fyrstenberg bildet er mit 19 gemeinsamen Siegen das bislang erfolgreichste Doppel der polnischen Davis-Cup-Geschichte. Mit insgesamt 23 Siegen im Doppel ist er noch vor Fyrstenberg (22) der erfolgreichste Doppelspieler der Mannschaftshistorie.

Erfolge

Doppel

Turniersiege

ATP World Tour

ATP Challenger Tour

Finalteilnahmen

Erfolge bei bedeutenden Turnieren

Doppel

Weblinks 

 
 
 

Davis-Cup-Spieler (Polen)
Olympiateilnehmer (Polen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
College-Tennis-Spieler
Pole
Geboren 1981
Mann